Ла Сота има више значења:

 Ла Сота (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сота (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сота (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику